Sveti Leonard može značiti:

Sveci:
 Sveti Leonard, Sveti Leonard iz Noblaca, Sveti Leonard iz Limogesa - 6. st.
 Sveti Ivan Leonardi - 16. st.
 Sveti Leonardo da Porto Maurizio - 17. st.
 Sveti Leonardo Murialdo -  19. st.